Kelter oder Keltern steht für:
 Kelter, das Auspressen von Trauben oder anderen Früchten zur Saftgewinnung
 Keltern (Gemeinde), Gemeinde im Enzkreis in Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch: